Plaatsen in Rusland
 Pesotsjnoje (district Rostovski) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Pesotsjnoje (district Rybinski) - posjolok in de Russische oblast Jaroslavl
 Pesotsjnoje (Kostroma) - dorp in de Russische oblast Kostroma
 Pesotsjnoje (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Pesotsjnoje (Leningrad) - posjolok in de Russische oblast Leningrad
 Pesotsjnoje (Mari El) - dorp in de Russische republiek Mari El
 Pesotsjnoje (district Bogorodski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novogrod
 Pesotsjnoje (district Knjaginski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novogrod
 Pesotsjnoje (stadsdistrict Semjonovski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novogrod
 Pesotsjnoje (district Voskresenski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novogrod
 Pesotsjnoje (Samara) - posjolok in de Russische oblast Samara
 Pesotsjnoje (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir
 Pesotsjnoje (Vologda) - posjolok in de Russische oblast Vologda

 Plaatsen in Oekraïne
 Pisotsjne (Lviv) - dorp in de Oekraïense oblast Lviv
 Pisotsjne (Wolynië) - dorp in de Oekraïense oblast Wolynië

 Plaatsen in Wit-Rusland
 Pjasotsjnaje (agrostadje) - agrostadje in de Wit-Russische oblast Minsk

 Meren
 Pesotsjnoje (Basjkirostan) - meer in de Russische oblast Basjkirostan
 Pesotsjnoje (Moermansk) - meer in de Russische oblast Moermansk
 Pesotsjnoje (Sverdlovsk) - meer in de Russische oblast Sverdlovsk
 Pisotsjne (meer) - meer in de Oekraïense oblast Wolynië
 Pjasotsjnaje (meer) - meer in de Wit-Russische oblast Minsk